Venecija sjevera je termin koji se odnosi na gradove na sjeveru Europe koji imaju kanale, te se uspoređuju s Venecijom koja je poznata po svojim kanalima.

 Amsterdam
 Birmingham
 Borås
 Bornholm
 Bourton-on-the-Water  
 Brugge
 Kopenhagen
 Gdanjsk
 Giethoorn
 Haapsalu
 Hamburg
 Manchester
 Maryhill
 Sankt Peterburg
 Stockholm
 Trondheim
 Wrocław

Izvori